Paliokhóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Palaiochóri (ort i Grekland, Thessalien, Trikala), 
 Palaiochóri (ort i Grekland, Thessalien, Nomós Kardhítsas), 
 Palaiochóri (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 
 Palaiokhórion (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Palaiokhórion (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Dytikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar